Die Saison 2003/04 war die 57. reguläre Austragung der Nationalliga B, der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey.
Der EHC Biel errang die Meisterschaft in der Playoff-Serie gegen den HC Sierre. In der Relegation gegen den HC Lausanne scheiterte der EHC Biel und verblieb somit in der NLB.

Modus 
Gespielt wurden von den 10 Teams 2 Doppelrunden zu je 18 Spielen und eine Einfachrunde zu 9 Spielen. Danach ermittelten die besten acht Mannschaften den 'B-Meister' im Playoff-Stil. Das Viertel- und Halbfinal wurde im Modus Best of Seven ausgespielt, der Final nach dem Modus Best of Five.

Tabelle

Play-Offs

Viertelfinal 
 EHC Biel – EHC Chur 4:1 (4:2; 3:2 n. V.; 4:5 n. P.; 5:3; 4:3 n. V.)
 HC Ajoie – HC Thurgau 4:2 (4:3; 4:1; 3:7; 5:3; 1:3; 6:3)
 HC Sierre – EHC Visp 4:0 (2:1 n. P.; 5:0; 2:1; 5:4 n. V.)
 EHC Olten – GCK Lions 4:2 (2:3 n. V.; 3:1; 3:2 n. V.; 1:2; 4:3 n. V. 5:0)

Halbfinal 
 EHC Biel – HC Ajoie 4:1 (5:1; 4:1; 2:3; 5:2; 10:2)
 HC Sierre – EHC Olten 4:2 (2:0; 3:0; 4:1; 2:3; 2:3; 4:1)

Final 
 EHC Biel – HC Sierre  3:2 (3:1; 2:4; 5:1; 0:3; 4:3 n. V.)

Weblinks 
 Details zur Saison 2003/04

B2003
Eishockeysaison 2003/04